Região
Ou ainda:
Região (Europa)
Região (topologia)

Desambiguação